Дуброво  — топоним:

Белоруссия

Витебская область 
 Дуброво — деревня в Бешенковичском районе.
 Дуброво — деревня в Верхнедвинском районе.
 Дуброво — деревня в Городокском районе.
 Дуброво — деревня в Миорском районе.
 Дуброво — деревня в Поставском районе.
 Дуброво — деревня в Чашникском районе.

Гродненская область 
 Дуброво — посёлок в Щучинском районе.
 Дуброво — деревня в Щучинском районе.

Минская область 
 Дуброво — упразднённая деревня в Кировском районе.
 Дуброво — деревня в Минском районе.
 Дуброво — деревня в Молодечненском районе.
 Дуброво — деревня в Пуховичском районе.

Могилёвская область 
 Дуброво — посёлок в Белыничском районе.
 Дуброво — деревня в Шкловском районе.

Россия

Архангельская область 
 Дуброво — деревня в Каргопольском районе.

Владимирская область 
 Дуброво — деревня в Гороховецком районе.
 Дуброво — село в Селивановском районе.
 Дуброво — деревня в Собинском районе.

Вологодская область 
 Дуброво — деревня в Кубенском сельском поселении Вологодского района.
 Дуброво — деревня в Новленском сельском поселении Вологодского района.
 Дуброво — деревня в Кирилловском районе.
 Дуброво — деревня в Череповецком районе.
 Дуброво (до 2013 года Дуброва) — деревня в Шекснинском районе.

Ивановская область 
 Дуброво — деревня в Лежневском районе.

Калужская область 
 Дуброво — село в Кировском районе.
 Дуброво — деревня в Спас-Деменском районе.
 Дуброво — посёлок в Хвастовичском районе.

Карелия 
 Дуброво — деревня в Сегежском районе.

Кемеровская область 
 Дуброво — посёлок при станции в Белово.

Костромская область 
 Дуброво — деревня в Антроповском районе.

Ленинградская область 
 Дуброво — деревня в Волховском районе.
 Дуброво — деревня в Тихвинском районе.

Липецкая область 
 Дуброво — село в Тербунском районе.

Московская область 
 Дуброво — деревня в Дмитровском районе.
 Дуброво — деревня в Коломенском районе.
 Дуброво — деревня в Наро-Фоминском районе.
 Дуброво — закрытый военный городок Ногинск-9 вблизи деревни Дуброво Ногинского района.
 Дуброво — деревня в Орехово-Зуевском районе.
 Дуброво — деревня в Щёлковском районе.

Нижегородская область 
 Дуброво — деревня в Павловском районе.
 Дуброво — село в Починковском районе.

Новгородская область 
 Дуброво — деревня в Марёвском районе.
 Дуброво — деревня в Пестовском районе, Пестовское сельское поселение.
 Дуброво — деревня в Пестовском районе, Устюцкое сельское поселение.
 Дуброво — деревня в Солецком районе.
 Дуброво — деревня в Холмском районе.
 Дуброво — деревня в Шимском районе.

Пермский край 
 Дуброво — село в Еловском районе.
 Дуброво — деревня в Лысьвенском городском округе.
 Дуброво — село в Оханском районе.
 Дуброво — деревня в Пермском районе.

Псковская область 
 Дуброво — деревня в Гдовском районе, городское поселение «Гдов».
 Дуброво — деревня в Гдовском районе, Плесновская волость.
 Дуброво — деревня в Дновском районе.
 Дуброво — деревня в Плюсском районе.
 Дуброво — деревня в Псковском районе.
 Дуброво — деревня в Порховском районе.
 Дуброво — деревня в Себежском районе.
 Дуброво — деревня в Струго-Красненском районе.

Рязанская область 
 Дуброво — деревня в Касимовском районе.

Смоленская область 
 Дуброво — деревня в Демидовском районе.
 Дуброво — деревня в Кардымовском районе.
 Дуброво — деревня в Кляриновском сельском поселении Руднянского района.
 Дуброво — деревня в Смолиговском сельском поселении Руднянского района.
 Дуброво — деревня в Сафоновском районе.
 Дуброво — деревня в Смоленском районе.
 Дуброво — деревня в Тёмкинском районе.
 Дуброво — деревня в Ярцевском районе.

Тверская область 
 Дуброво — деревня в Вышневолоцком городском округе.
 Дуброво — деревня в Жарковском районе.
 Дуброво — деревня в Западнодвинском районе.
 Дуброво — деревня в Калязинском районе.
 Дуброво — деревня в Кимрском районе.
 Дуброво — деревня в Лесном районе.
 Дуброво — деревня в Лихославльском районе.
 Дуброво — деревня в Сонковском районе.
 Дуброво — деревня в Торопецком районе.

Удмуртия 
 Дуброво — деревня в Завьяловском районе

Ярославская область 
 Дуброво — деревня в Большесельском районе.
 Дуброво — деревня в Рыбинском районе.
 Дуброво — деревня в Угличском районе, входит в состав Ильинского сельского поселения.
 Дуброво — деревня в Угличском районе, входит в состав Отрадновского сельского поселения.
 Дуброво — село в Угличском районе, входит в состав Улейминского сельского поселения.

См. также 
 Дуброво-Солнечное
 Дубово
 Дубров
 Дуброва
 Дубровка
 Дубровская
 Дубровский
 Дубровское